Пионе́рская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пионерская площадь — площадь в Великом Устюге (до 1918 — Соборная площадь, 1918—1923 — площадь Карла Маркса).
 Пионерская площадь — площадь в Дивногорске.
 Пионерская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Пионерская площадь — прежнее (1925—1992) название Демидовской площади в Барнауле.
 Пионерская площадь — прежнее (1923—1991) название Соборной площади в Великом Устюге.
 Пионерская площадь — прежнее (1944—2008) название Театральной площади в Выборге.

Украина 
 Пионерская площадь — прежнее название Рождественской площади в Чугуеве.

См. также 
 Пионерская улица
 Пионерский переулок

Ссылки